Sinagoga Alta puede referirse a:

Sinagoga Alta, antigua sinagoga de Cracovia, Polonia.
Sinagoga Alta, antigua sinagoga de Praga, República Checa.